Калимулла Хан:
* Хан, Калимулла (род. 1958) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1984 года.
 Хан, Калимулла (род. 1992) — пакистанский футболист.